Fridericia är ett släkte av ringmaskar. Släktet ingår i familjen småringmaskar (Enchytraeidae).

Kladogram och artlista
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa i Artdatabanken:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Småringmaskar
Fridericia